Taungû,  une ville en Birmanie
 Toungou, un village au Cameroun